César Rodríguez Álvarez, calciatore spagnolo
Mario César Rodríguez, calciatore honduregno
César Andrés Rodríguez, calciatore cileno
César Rodríguez Juárez, calciatore messicano
César Rodríguez Santamaría, calciatore spagnolo
César Eduardo Rodríguez, calciatore cileno
César Rodríguez, taekwondoka messicano